Владимир Бычков:
 Бычков, Владимир Васильевич (род. 1949) — российский искусствовед, дирижёр, профессор.
 Бычков, Владимир Иванович (1861—1883) — русский революционер.
 
 Бычков, Владимир Сергеевич (1929—2004) — советский и российский кинорежиссёр и продюсер.